Hulsen of Hulzen, een gehucht in de Belgische gemeente Alken
Hulsen (Balen), een gehucht in de Belgische gemeente Balen
Hulsen (Overijssel) (Hulsen of Overwater), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Hellendoorn.
Hulsen (Geulle), een buurtschap die is opgegaan in het dorp Geulle in de gemeente Meerssen in Nederlands-Limburg.
Hulsen (Nederweert), een buurtschap in de gemeente Nederweert in Nederlands-Limburg.

Zie ook
Hulsel, een dorp in Noord-Brabant.